Aggressor bezeichnet:
 ein Pseudonym des norwegischen Musikers Carl-Michael Eide
 ein Album der Band And One
 Verursacher oder Teilnehmer an Aggressionshandlungen im Sinne des Völkerrechts

Siehe auch:

 Agressor
 Aggressor (Völkerrecht)
 Aggression (Begriffsklärung)